Ivan Marković (1928-2006), entraîneur yougoslave et croate de football ;
 Ivan Marković (1989-), directeur de la photographie serbe ;